Paul Marshall (1985-), rugbista a 15 irlandese
 Paul Marshall (1989-), calciatore inglese